Узу:
 Узу — название у ногайцев и турок реки Днепр.
 В. М. Узу — старшина запаса Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.